Pargeter  ist der Familienname folgender Personen:

Edith Pargeter (1913–1995), englische Schriftstellerin
Lucy Pargeter (* 1977), englische Schauspielerin
Philip Pargeter (* 1933), emeritierter Weihbischof in Birmingham